Naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie werden in 2007 tussentijdse verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. De Bulgaarse bevolking mocht achttien en de Roemeense bevolking vijfendertig nieuwe leden kiezen. Het totaal aantal zetels in het Europees Parlement steeg hierdoor naar 785.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de volgende artikelen:
 Bulgaarse verkiezingen voor het Europees Parlement 2007
 Roemeense verkiezingen voor het Europees Parlement 2007 

2007
Verkiezingen in 2007